Sail pode ser:

Sail Away
Sail-les-Bains
Sail Away to Avalon

Desambiguação